Thomas Abdy peut désigner :
 Thomas Abdy (1612-1686), avocat anglais et propriétaire ;
 Thomas Abdy (1810-1877), député britannique.